Leaf ("foglia" in inglese) può riferirsi a:

Persone 
 Brad Leaf – ex cestista statunitense naturalizzato israeliano
 Caroline Leaf – regista statunitense
 Daniel P. Leaf – comandante statunitense
 Henry Leaf – giocatore di racquets britannico
 Leaf Daniell – schermidore britannico
 Richard Leaf – attore britannico
 Ryan Leaf – giocatore di football americano statunitense
 Savanah Leaf – pallavolista britannica
 T.J. Leaf – cestista israeliano con cittadinanza statunitense, figlio di Brad

Altro 
 Leaf – azienda israeliana
 Leaf – azienda giapponese
 The Leaf Label – etichetta discografica britannica
 Nissan Leaf – autovettura